Duikar Randhir Shindes (ur. 1900 – zm. ?) – indyjski zapaśnik, olimpijczyk.

Shindes wystartował w zapasach na LIO 1920 w Antwerpii.
W 1/8 finału miał wolny los. W ćwierćfinale wygrał z brytyjskim zapaśnikiem Robertem Inmanem. W półfinale przegrał jednak z Samem Gersonem ze Stanów Zjednoczonych, a w pojedynku o brązowy medal, pokonał go Philip Bernard – inny Brytyjczyk. W łącznej klasyfikacji, Shindes uplasował się na czwartym miejscu.

Bibliografia 
 

Indyjscy olimpijczycy
Indyjscy zapaśnicy
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 1920
Urodzeni w 1900
Nieznana data śmierci